Hampshire megye (Massachusetts)
Hampshire megye (Nyugat-Virginia)
Hampshire Anglia